

Généralités

Historique

Palmarès (depuis 1981)

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de volley-ball masculin
 Coupe d'Autriche de volley-ball féminin

Liens externes
 Site de la fédération

Compétition de volley-ball en Autriche